Ким Ке Гван (род. 6 июля 1943 года в уезде Кумояма, , Корея, Японская империя) — первый заместитель министра иностранных дел КНДР. Ведёт все ключевые переговоры по программе ядерного вооружения от имени Северной Кореи.

В декабре 2010 года Ким Ке Гван пригласил губернатора штата Нью-Мексико (США) Билла Ричардсона в Северную Корею для обсуждения вопросов, связанных с эскалацией конфликта на Корейском полуострове после обстрела острова Ёнпхёндо в ноябре. 19 декабря Ричардсон заявил, что в его переговорах с северокорейскими политиками был достигнут «определённый прогресс» при попытке разрешить «очень напряжённую» ситуацию.

Примечания

Ссылки 
 N. Korea agrees to nuclear disarmament
 North Korea to close nuclear facility 'promptly,' U.S. envoy says 

Дипломаты КНДР
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 6 июля
Родившиеся в 1943 году